Алекса́ндр Смирно́в:
 Смирнов, Александр (1917—?) — советский футболист.
 
 Смирнов, Александр Борисович (род. 1974) — российский спортсмен-спринтер.
 
 
 Смирнов, Александр Владимирович (род. 1968) — советский и российский футболист, российский тренер.
 Смирнов, Александр Евгеньевич (род. 1964) — советский и российский хоккеист, тренер.
 
 Смирнов, Александр Илларионович (? — ?) — советский футболист, тренер.
 
 Смирнов, Александр Максимович (1899—1955) — советский полковник, участник ВОВ, комендант 105 УР, 37 УР, командир 154-й ОМСБр.
 
 Смирнов, Александр Никанорович (1918 — ?) — полный кавалер ордена Славы.
 
 
 
 Смирнов, Александр Платонович (1854—1900) — российский писатель.
 Смирнов, Александр Тимофеевич (1914—2010) — генерал-полковник, Герой Социалистического Труда.
 Смирнов, Александр Фёдорович (1906—1985) — Герой Советского Союза.
 Смирнов, Александр Фёдорович — советский и российский учёный, ректор РПА Минюста России.
 Смирнов, Александр Яковлевич (1921—1975) — Герой Советского Союза.